Molekulska formula -{C7H5NaO3}- se može odnositi na:

 Natrijum metilparaben
 Natrijum salicilat

en:C7H5NaO3